Europamästerskapet i futsal 1996 spelades i Spanien 8-14 januari 1996 och var den 1:a upplagan av Europamästerskapet i futsal. Sex landslag deltog i Europamästerskapet.

Kvalspel

Grupp 1
Matcherna spelades i Belgien.

Grupp 2
Matcherna spelades i Nederländerna.

Grupp 3
Matcherna spelades i Italien.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Källor
 Rsssf.com

1996
Futsalåret 1996
1996 i Spanien
Futsal i Spanien
Sportevenemang i Spanien